Флаги муниципальных образований города Санкт-Петербурга Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге насчитывалось 111 муниципальных образований.

Действующие флаги

Упразднённые флаги

Примечания

Литература 
 
 

Санкт-Петербург
Списки:Санкт-Петербург